Strohmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Strohmayr (1908–1993), deutscher Politiker
 Otto Strohmayr (1900–1945), österreichischer Architekt
 Simone Strohmayr (* 1967), deutsche Politikerin

Siehe auch:
 Strohmayer
 Stromayr